Hrvatska:
 Đurđic (Ivanska), naselje u općini Ivanska
 Đurđic (Križevci), gradsko naselje Križevaca